Колосо́вський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Аггей Колосовський (1738—1792) — український релігійний діяч доби Гетьманщини.
 Колосовський Володимир Васильович (1884—1944) — український військовий діяч і дипломат, підполковник Генерального штабу Республіканської армії УНР.
 Колосовський Георгій Сергійович (1913—1988) — український радянський живописець.
 Колосовський Микола Миколайович (1891—1954) — радянський економіко-географ.
 Колосовський Микола Миколайович (1977—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колосовський Микола Сергійович (1995—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Билім-Колосовський Семен Петрович (1857—1931) — генеральний хорунжий Армії Української Держави.

Українські прізвища